

Cucina 
 Bœuf-miroton – piatto francese diffuso anche in Piemonte

Persone 
 Alexis Bœuf –  ex biatleta e fondista francese
 Edmond Le Bœuf – generale francese, maresciallo di Francia dal 1870
 Johanna Bœuf – ex sciatrice alpina francese
 Michel Boeuf – astronomo francese

Pagine correlate 
 Le bœuf sur le toit (disambigua)